Sakkban a fojtott matt egy olyan matt, melyet a huszár ad úgy, hogy az ellenfél királya képtelen kilépni a sakkból, mivel saját figurái veszik körül.

Többnyire a sakktábla sarkában adják, mivel itt kevesebb figura szükséges, hogy körbevegyék a királyt. A leggyakoribb formája a jobbra levő diagramon látható. Az f7-en levő huszár sakkot ad a h8-on levő királynak, amely a g8-on lévő bástya és a g7-en, illetve h7-en levő gyalogok miatt nem tud kilépni belőle. Hasonlóan világos mattot kaphat, ha a királya h1-en van és a sötét huszár f2-n. Hasonló mattok az a1 és a8 mezőn ritkák, mivel gyakoribb a királyoldalra való sáncolás, mint a vezér oldalára.

Bevezetés

Ahhoz, hogy ez a matt létrejöjjön, többnyire áldozat szükséges, ugyanis kevéssé valószínű, hogy egy játékos így bekerítené a saját királyát. Az egyik módszer ismertebb, erre klasszikus példa a Jan Timman (világos) és Nigel Short (sötét) között lejátszott mérkőzés 1990-ben Tilburgban. A diagramon látható állás után a következő lépések voltak:27.Hf7+ Kg8 28.Hh6+ Kh8 29.Vg8+ Bxg8 30.Hf7#. Az eljárás a következő: adj sakkot a huszárral, majd mozdulj el a huszárral, hogy duplasakk legyen a vezér és a huszár részéről, s aztán áldozd fel vezért, kikényszerítve azt, hogy a bástya üsse a vezért (a király nem ütheti, mivel védi a huszár), s aztán adj mattot a huszárral.
Ez a matt Philidor-mattként is ismert, François-André Danican Philidor után, ez azonban hibás, ugyanis először Luis Ramirez Lucena írta le 1497-ben a Repetición de Amores e Arte de Axedrez című könyvében, mely századokkal megelőzi Philidort.

Megnyitás

Alkalomadtán a fojtott matt lehetséges a megnyitás során is. Az egyik leghíresebb a Budapest matt. A következő lépések után jöhet létre:1.d4 Hf6 2.c4 e5 3.dxe5 Hg4 4.Ff4 Hc6 5.Kf3 Fb4+ 6.Hbd2 Ve7 7.a3 Hgxe5 8.axb4?? Hd3# (a végállás balra látható). A huszárt az e2-n levő gyalog nem ütheti, mivel kötésben van. Egy másik híres példa a Blackburne Shilling matt (Joseph Henry Blackburne XIX. századi angol sakkozóról elnevezve, aki arra használta, hogy shillinget nyerjen vele amatőröktől). A következő lépések után jön létre: 1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Hd4?! 4.Hxe5!? Vg5! 5.Hxf7?? Vxg2 6.Bf1 Vxe4+ 7.Fe2 Hf3# (Végállás jobbra). A Caro–Kann-védelemben is van egy jól ismert csapda: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Hc3 dxe4 4.Hxe4 Hd7 5.Ve2!? Hgf6?? 6.Hd6#.

Példák játékokból

Egy hasonló fojtott matt fordult elő Edward Lasker (világos) és Israel Horowitz (sötét) között is New Yorkban 1946-ban, a következőképpen: 1.d4 Hf6 2.Hf3 d5 3.e3 c5 4.c4 cxd4 5.Hxd4 e5 6.Hf3 Hc6 7.Hc3 d4 8.exd4 exd4 9.Hb5 Fb4+ 10.Fd2 0-0 11.Fxb4 Hxb4 12.Hbxd4 Va5 13.Hd2 Ve5+ 14.He2 Hd3#.

Egy másik példa Unzicker és Sarapu között 1970-ben: 1.e4 c5 2.Hf3 Hf6 3.e5 Hd5 4.Hc3 e6 5.Hxd5 exd5 6.d4 Hc6 7.dxc5 Fxc5 8.Vxd5 Vb6 9.Fc4 Fxf2+ 10.Ke2 O-O 11.Bf1 Fc5 12.Hg5 Hd4+ 13.Kd1 He6 14.He4 d6 15.exd6 Fxd6?? 16.Hxd6 Bd8 17.Hf4! Hxf4? 18.Vxf7+ Kh8 19.Vg8+! Sarapu (világos) feladta. 19...Bxg8 20.Hf7#

Jegyzetek

Hivatkozások 
 

 

Sakk